Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 680.
 Interstate 680 en Californie 
 Interstate 680 au Nebraska et en Iowa
 Interstate 680 en Ohio

Voir aussi